Le château de Lutzelbourg peut faire référence à :

 Le château de Lutzelbourg à Lutzelbourg (Moselle) ;
 Le château de Lutzelbourg à Ottrott (Bas-Rhin).